Sergio Escudero puede referirse a:

Sergio Ariel Escudero, futbolista japonés de origen hispano-argentino que milita en Jiangsu Sainty de la Superliga China; o
Sergio Daniel Escudero, futbolista argentino que milita en Club Atlético Belgrano de la Primera División de Argentina; o
Sergio Escudero Palomo, futbolista español que milita en el Real Valladolid C. F. de la Primera División de España.